Klaus Gerth ist der Name folgender Personen:

* Klaus Gerth (Germanist) (1926–2012), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Klaus Gerth (Unternehmer) (* 1943), deutscher Verleger und Autor
 Klaus Gerth (Mikrobiologe), deutscher Mikrobiologe